Цуладзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цуладзе, Апполон Иванович (1871—1942) — грузинский пчеловод, этнограф, журналист.
 Цуладзе, Баадур Сократович (1935—2018) — советский и грузинский актёр, кинорежиссёр, сценарист и телеведущий.
 Цуладзе, Василий Кайхосрович (1889—1969) — грузинский политик, журналист.
 Цуладзе, Леван (род. 1965) — грузинский режиссёр, киноактёр.